Henrique Santos (atleta)
 Henrique Santos (ator)
 Henrique Santos (futebolista)

Desambiguação